Coupe de Nice 2013 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2013/2014. Został rozegrany w dniach 23 - 27 października 2013 roku we francuskiej Nicei.

Wśród solistów triumfował Tomáš Verner, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Marija Artiemjewa. Spośród par tanecznych najlepsi byli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron. W rywalizacji par sportowych zwyciężyli Annabelle Prölß i Ruben Blommaert.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Bibliografia 
 
 

2013 w łyżwiarstwie figurowym
2013 we Francji
Sport w Nicei